Sainsbury’s Anniversary Games 2015 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 24 i 25 lipca w Londynie. Zawody były szóstą odsłoną prestiżowej Diamentowej Ligi w sezonie 2015.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 
 Diamentowa Liga 2015

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2015 w lekkoatletyce
2015 w Anglii
London Grand Prix